Achille Pizziolo (1897-1977) – arbitro di calcio italiano
 Corrado Pizziolo (1949) – vescovo cattolico italiano,
 Italo Pizziolo (1911 – ...) – calciatore italiano
 Marina Pizziolo (1960) – storica dell'arte e critica d'arte italiana
 Mario Pizziolo (1909-1990) – calciatore italiano